Dorfkirche Falkenberg steht für
 Dorfkirche Falkenberg (Wische), Feldsteinkirche in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Falkenberg (Berlin), ehemalige Feldsteinkirche in Berlin-Falkenberg
 Dorfkirche Falkenberg (Briesen (Mark)), Feldsteinkirche in Falkenberg, Gemeinde Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dorfkirche Falkenberg (Heideblick), Kirche in Falkenberg, Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfkirche Falkenberg (Tauche), ehemalige Kirche in Falkenberg, Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dorfkirche Falkenberg (Mark), Kirchengebäude in Falkenberg (Mark), eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland von Brandenburg